Blauwe Lagune of Blue Lagoon, een lagune in Malta
The Blue Lagoon (roman), een roman uit 1908 van Henry De Vere Stacpoole
The Blue Lagoon (1923), een stomme verfilming van bovengenoemde roman
The Blue Lagoon (1949), een tweede verfilming van bovengenoemde roman
The Blue Lagoon (1980), een derde verfilming van bovengenoemde roman
Return to the Blue Lagoon (1991), een vervolg op de film uit 1980
Blue Lagoon: The Awakening (2012), een vierde verfilming van bovengenoemde roman
Blue Lagoon (zwembad), een zwembad 30 kilometer buiten Reykjavik
Blue Lagoon (drank), een cocktail
Blue Lagoon (band), een Duitse band